Bone Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Bone Lake (Georgia)
 Bone Lake (Michigan)
 Bone Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Bone Lake (Lake County, Minnesota)
 Bone Lake (Washington County, Minnesota)
 Bone Lake (Oregon)
 Bone Lake (Texas)
 Bone Lake (Washington)
 Bone Lake (Polk County, Forest, Wisconsin)
 Bone Lake (Polk County, Luck, Wisconsin)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bone Lake (Town), Town(ship) im Polk County, Wisconsin